Campionatul Mondial de Formula 1 din 1989 a fost cel de-al 43-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 40-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 32-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Brazilia pe 26 martie și terminându-se în Australia pe 5 noiembrie. Alain Prost a câștigat al treilea său campionat la piloți, iar McLaren a câștigat campionatul constructorilor.

Campionatul piloților a fost decis în circumstanțe controversate la penultima cursă a sezonului din Japonia, când Prost și coechipierul său, Ayrton Senna, care avea nevoie să câștige cursa, s-au ciocnit în ultimele tururi. Prost s-a retras în timp ce Senna s-a alăturat pistei după un start împins și a trecut mai întâi linia, doar pentru a fi descalificat pentru că nu s-a alăturat corect pistei. Aceasta i-a înmânat lui Prost titlul, ultimul său cu McLaren înainte de a se alătura echipei Ferrari pentru .

Sezonul a înregistrat, de asemenea, un număr fără precedent de intrări, cu 21 de constructori intrați inițial, lansând un total de 40 de mașini. Cu toate acestea, FIRST Racing s-a retras din campionat înainte de cursa de deschidere, lăsând 20 de constructori cu un total de 39 de mașini, ceea ce rămâne cel mai mare număr de înscrieri într-un sezon din era modernă.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1989 al campionatului. FIRST Racing nu a reușit un test FIA de avarie obligatoriu înainte de începerea sezonul și s-a retras înaintea Marelui Premiu al Braziliei.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1989.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Rezultatele evenimentului non-campionat 
Sezonul 1989 a inclus, de asemenea, un singur eveniment care nu a fost luat în considerare pentru Campionatul Mondial, Formula 1 indoor trophy la Salonul Auto Bologna.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1989 în sport